Supergigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 18 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Méribel. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Włoszka Deborah Compagnoni, srebro wywalczyła Carole Merle z Francji, a brąz zdobyła Niemka Katja Seizinger.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992